A Hohenzollern-házban több uralkodó és herceg is viselte ezt a nevet:

 I. Albert porosz herceg (1490–1568), II. Frigyes brandenburg–ansbachi őrgróf gyermeke, brandenburg–ansbachi gróf, 1510–1525 között a Német Lovagrend nagymestere, 1525–1568 között Poroszország uralkodó hercege
 I. Albert Frigyes porosz herceg (1553–1577), I. Albert porosz herceg gyermeke, porosz herceg, 1568–1577 között Poroszország uralkodó hercege
 Albert porosz királyi herceg (1809–1872), III. Frigyes Vilmos porosz király gyermeke, porosz királyi herceg, a Porosz Királyi Hadsereg vezérezredese, a porosz uralkodócsalád Albert-ágának megalapítója
 Albert porosz herceg (1837–1906), Albert porosz királyi herceg gyermeke, porosz herceg, a johannita lovagrend protestáns ágának 33. nagymestere
 Joakim Albert porosz herceg (1876–1939), Albert porosz herceg gyermeke, porosz herceg, zeneszerző
 Albert Burchard porosz herceg (1998– ), Oszkár Mihály porosz herceg gyermeke, porosz herceg